Гурден — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гурден, Джеффри (фр. Geoffrey Jourdren; род. 4 февраля 1986 года в Париж, Франция) — французский футболист, вратарь клуба «Монпелье».
 Гурден, Матьё (фр. Mathieu Gourdain, род. 4 мая 1974) — французский фехтовальщик-саблист, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр.
 Норблен де ла Гурден, Жан Пьер (фр. Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine; 15 июля 1740 — 23 февраля 1830) — польский художник французского происхождения; живописец, график и гравёр.